Gellertkirche steht für
Gellertkirche (Basel)
    Gellertkirche (Vršac), Serbien